Репик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Репик, Алексей Евгеньевич (род. 1979) — российский общественный деятель, бизнесмен.
 Репик, Владимир Адамович (1944—2012) — советский, украинский фотожурналист.